Weinland steht für:
 Bezeichnung für eine Region mit Rebbergen
 Zürcher Weinland, eine Region im Kanton Zürich, Schweiz
 Weinland (Peiting), Ortsteil des Marktes Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Weinland ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Weinland (* 1971), deutscher Jurist
 David Friedrich Weinland (1829–1915), deutscher Zoologe und Schriftsteller
 Dietlind Weinland (* 1959), deutsche Juristin und Richterin
 Ernst Weinland (1869–1932), deutscher Physiologe und Zoologe
 Manfred Weinland (* 1960), deutscher Schriftsteller
 Rudolf Friedrich Weinland (1865–1936), deutscher Apotheker und Chemiker
 Ulrike Weinland (1798–1841), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Ulrike Laddey

Siehe auch:
 Weinand
 David Wineland (* 1944), US-amerikanischer Physiker
 Vineland